Волчанка — село Радищевского района, административный центр Ореховского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 23 километра по прямой на северо-восток от районного центра поселка Радищево.

История
Село было основано в 1911 году переселенцами из Харьковской губернии. Позднее сюда прибыли переселенцы из Новой Рачейки Сызранского уезда и других местностей.

Население
Население составляло 364 человека в 2002 году (русские 83%), 320 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Радищевского района